La triangulation désigne habituellement une technique permettant de déterminer la position de points. Elle peut être utilisée en cartographie, comme dans le cas de la nouvelle triangulation de la France.

Le terme triangulation peut aussi être utilisé :
 en géométrie : une triangulation est la partition d'un objet en simplexes. On peut en particulier parler de triangulation d'un polygone ou d'un ensemble de points, dont la triangulation de Delaunay ou la triangulation de Pitteway.
 en théorie des graphes : les graphes cordaux étant aussi appelés graphes triangulés, la triangulation de graphe désigne l'ajout d'arêtes afin de le transformer en graphe triangulé.
 en science politique : la triangulation est le fait pour une personnalité politique de présenter son idéologie comme étant « au-dessus et entre » la droite et la gauche de l'échiquier politique.
 au jeu d'échecs : la triangulation consiste à effectuer des coups qui passent le trait à l'autre camp.